Kizingwe kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kizingwe (periodiskt vattendrag), Bururi, 
 Kizingwe (vattendrag), 

Robotskapade Burundiförgreningar